Buchet (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Buchet (bedrijf), een historisch Frans merk, onder andere van motorfietsen